L'amendement Helms peut se référer à un des deux amendements proposés par le sénateur Jesse Helms de Caroline du Nord U.S.A. Le premier amendement passé en 1973 aussi appelé le Helms Amendment to the Foreign Assistance Act, interdisait toute aide à l'étranger destinée à l'accès et à la facilitation à l'avortement. Le deuxième fût proposé en 1987 et interdisait l'aide de l'état fédéral à la Center For Disease Control pour la sensibilisation et prévention contre le SIDA. Elle passa à 94-2 des votes sur les 100 sénateurs votants devenant partie de la constitution.

Notes et références 

Droit aux États-Unis
Avortement aux États-Unis